Christopher Taylor peut désigner :
 Christopher Taylor (1999-), un athlète jamaïcain ;
 Christopher Taylor (1958-), photographe anglais ;
 Christopher Taylor, musicien britannique, connu sous le pseudonyme de Sohn.